Futbolnij Klub Zorja (Zaria) er en professionel ukrainsk fodboldklub fra Luhansk.

Historiske slutplaceringer

Klubfarver

Nuværende trup 
Pr. 15. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiell 
 Premjer-liha officiell 

Fodboldklubber i Ukraine
Etableret i 1923